Евгений Алексеевич Гу́ров () — советский актёр театра и кино, режиссёр.

Биография 
Родился в городе Раменское Российской империи, ныне Московской области 21 января 1897 года. Окончил сельскую школу, затем поступил в Малаховскую гимназию. Учился прилежно; один из профессоров гимназии, человек состоятельный, оплачивал учебу Гурова первые два года, затем он был переведён на стипендиальную основу.

В 1914 году мать устроилась на работу в московский военный госпиталь, и Гуров поселился у тетки, ткачихи Раменской фабрики. Прожил у неё до окончания гимназии в 1918 году и затем отправился в Москву. Здесь поступил в высшее техническое училище на архитектурное отделение, затем перешёл в училище живописи, а после — во ВХУТЕМАС. Параллельно с обучением живописи занимался актерским мастерством в драматической студии «Молодые мастера», его руководителем был Илларион Николаевич Певцов.

С 1922 года Евгений Гуров сотрудничал с МХАТом-вторым — сначала работал актером, затем режиссёром. В сотрудничестве с Лидией Дейкун Гуров поставил в 1926 году спектакль «Девичий переполох». Эта постановка не попала в «прокат», поскольку масштаб спектакля не соответствовал взятому театром курсу на мировую трагедию. В 1935 году Гуров выпустил спектакль по Островскому «Комик XVII столетия», однако этой работе также не суждено было стать достоянием публики. В 1936 году, после закрытия театра, перешёл в театр имени МОСПС, а с 1938 года — в Ленком.

Во время Великой Отечественной войны Гуров трудился во фронтовом театре «Искра». В 1945—1946 годах — в студии при Камерном театре в качестве режиссёра и актера. После этого вернулся в Ленком, где работал более десяти лет. В 1959 году был приглашён в Магаданский областной музыкально-драматический театр имени Горького, где работал режиссёром и исполнял роли в спектаклях. В середине 1960-х годов вернулся в Москву и начал работу в кино. Его первой ролью в кинокартине стала работа в комедии Игоря Ильинского и Ханана Шмайна «Однажды летом». В дальнейшем Гуров оставил театр и только снимался в кино.

Умер 31 декабря 1987 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (25 уч.).

Творчество

Роли в театре

Ленком 
 «Вторая любовь» — селекционер
 «Живой труп» — Александров
 «Наш общий друг» — мистер Лэммль
 «Семья» — Егор, рыбак
 «Губернатор провинции» — Ганс Шмидт
 «За тех кто в море» — Будков, мичман, боцман катера № 101
 «Цель Жизни» — Феоктист Львович

Роли в кино 

 1936 — Однажды летом — зритель-ассистент на представлении
 1938 — Доктор Айболит — Робинзон
 1938 — Друзья — Магомет
 1939 — Минин и Пожарский — Де Малло
 1940 — Суворов — Вейротер
 1940 — Яков Свердлов — прокурор
 1946 — Глинка — сановник
 1948 — Мичурин — гость Быкова
 1955 — Земля и люди — Херувимов
 1956 — Разные судьбы — член бюро парткома
 1956 — Своими руками — председатель колхоза «Красный Октябрь»
 1956 — Убийство на улице Данте — гримёр
 1957 — Девушка без адреса — прораб Иван Романович
 1957 — Дело было в Пенькове — корреспондент
 1957 — Ночной патруль — Сергей Иванович Никифоров, главбух
 1958 — Поэма о море — Григорий Львович Шиян
 1959 — Василий Суриков — академик
 1959 — Жестокость — шарманщик
 1959 — Песнь о Кольцове
 1959 — Шинель — человек в парике
 1965 — Рано утром — дядя Саша, вахтёр
 1965 — Сердце матери — член суда
 1966 — Герой нашего времени — доктор
 1967 — Анна Каренина — господин в театре
 1967 — Операция «Трест» — камергер Ртищев
 1968 — Ташкент — город хлебный — старик
 1968 — Золотой телёнок — официант
 1969 — Адам и Хева — старик-дагестанец
 1969 — Варькина земля — дед Кондрат
 1969 — Преступление и наказание — посетитель ресторана
 1970 — Бег — смотритель
 1970 — В Москве проездом… — продавец атласов и карт
 1970 — Карусель — музыкант
 1970 — Салют, Мария! — эпизод
 1970 — Хуторок в степи — эпизод
 1971 — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — посетитель ресторана
 1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — бухгалтер
 1972 — За всё в ответе — участник встречи выпускников
 1973 — Семнадцать мгновений весны —  хозяин птичьего магазина в Берне
 1973 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Побег — Василий Васильевич Полозов, дед
 1973 — Совсем пропащий — старик на церемонии прощания
 1973 — Вечный зов — доктор физико-математических наук
 1974 — Абу Райхан Беруни — Прокл, византийский математик и астроном
 1974 — Романс о влюблённых — сосед
 1974 — Скворец и Лира — Вильгельм, нелегал
 1975 — Агония — лакей императора
 1975 — Бегство мистера Мак-Кинли — господин на симпозиуме
 1975 — Это мы не проходили — доктор
 1975 — Мальчик и лось — лодочник
 1975 — Ольга Сергеевна — старый моряк
 1976 — Два капитана — чиновник юстиции
 1976 — Легенда о Тиле — священник
 1976 — Пока бьют часы — придворный
 1977 — Предательница — дядя Коля
 1977 — Степь — чабан
 1977 — Счёт человеческий
 1977 — Хомут для Маркиза — старик в коридоре
 1978 — Отец Сергий — генерал в свите Николая I
 1978 — Подарок чёрного колдуна — Белый Оборотень, хозяин звонницы
 1979 — Отец и сын — эпизод
 1979 — Поэма о крыльях — фотограф
 1979 — Фрак для шалопая — пассажир электрички
 1981 — Две строчки мелким шрифтом — Пётр Петрович Генералов, революционер
 1984 — Выигрыш одинокого коммерсанта — отец Нэнси

Награды и премии 
 Медаль «За трудовую доблесть» (15 февраля 1948) — за большие заслуги в деле развития советского театра, в связи с двадцатилетием со дня основания Московского театра имени Ленинского Комсомола.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте kino-cccp.net
 Биография на сайте «Билеты в театр „Ленком“»
 Биография на сайте авторского проекта Алексея Тремасова

Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Похороненные на Введенском кладбище